Le championnat international 2015 est un tournoi de snooker comptant pour le classement mondial. Il s'est déroulé en Chine du 25 octobre au  2015 au Baihu Media Broadcasting Centre de Daqing.

Ricky Walden, tenant du titre, perd lors des qualifications 4 manches à 6 contre Tian Pengfei. John Higgins remporte son  classé après sa victoire 10 manches à 5 contre David Gilbert.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Joueurs des quarts de finale : 
 Joueurs des huitièmes de finale : 
 Joueurs des seizièmes de finale : 
 Joueurs des trente-deuxièmes de finale : 
 Plus haut break télévisé : 
 Dotation totale :

Matchs d'invitation 
Ces matches se jouent à Daqing le 25 octobre 2015.

Tableau final

Finale

Qualifications 
Ces matches ont eu lieu entre le 30 septembre et le 3 octobre 2015 en Angleterre. Ceux impliquant Ricky Walden, Liang Wenbo, Ding Junhui et Stuart Bingham furent joués le 25 octobre 2015 en Chine. Ils ont tous été disputés au meilleur des 11 manches.

Centuries

Centuries en qualification 

 142  Mark Allen
 136, 111  Liam Highfield
 134  Shaun Murphy
 133, 106  Marco Fu
 133  Matthew Selt
 132, 121  Luca Brecel
 131  Ben Woollaston
 131  Mark Joyce
 129, 125  Jack Lisowski
 128  Sanderson Lam
 122  Michael Holt
 120  Rod Lawler

 120  Dechawat Poomjaeng
 118  Mark Selby
 110  Allan Taylor
 105  Adam Duffy
 105  Ryan Day
 104  Thepchaiya Un-Nooh
 104  Peter Ebdon
 103  Yu Delu
 103  Lee Walker
 102  Anthony McGill
 102  Cao Yupeng
 100  Ali Carter

Centuries lors de la phase finale 

 142  Zhao Xintong
 141, 108  Jimmy Robertson
 138, 129, 113, 108, 106, 103, 101  John Higgins
 138, 115  Zhou Yuelong
 138  Cao Yupeng
 137, 106, 105, 101, 100  Marco Fu
 137  Ben Woollaston
 130, 112, 112, 105, 100  David Gilbert
 127, 127, 104  Neil Robertson
 126, 118, 100  Mark Allen
 124  Xiao Guodong
 121, 101  Liang Wenbo
 121  Graeme Dott

 118  Ross Muir
 115, 100  Mark Selby
 112, 111, 108  Ryan Day
 112  Barry Hawkins
 110, 106  Tian Pengfei
 110  Dominic Dale
 110  Peter Ebdon
 108  Fang Xiongman
 105  Martin O'Donnell
 103  Thepchaiya Un-Nooh
 100  Jack Lisowski
 100  Fergal O'Brien
 100  Sam Craigie

Références 

2015
Snooker en 2015
Sport en Chine en 2015
Sport en octobre 2015